(666) Дездемона () — астероид главного пояса, который относится к светлому спектральному классу S. Он был открыт 23 июля 1908 года германским астрономом Августом Копффом в Гейдельбергской обсерватории и назван в честь героини трагедии Уильяма Шекспира «Отелло» (по одной версии, полученный первоначальный индекс 1908 DM дал астрономам наводку для выбора имени).

Фотометрические наблюдения, проведённые в 2013 году польским астрономом Анной Марциняк в Познанской обсерватории, позволили получить кривые блеска этого тела, из которых следовало, что период вращения астероида вокруг своей оси равняется 14,607 ± 0,004 часам, с изменением блеска по мере вращения 0,22 m. Этот результат уточняет значения, полученные в 2000 году калифорнийской обсерваторией Santana, согласно которым период вращения астероида равнялся 15,45 ± 0,01 часам, с изменением блеска по мере вращения 0,11 m.

В период с 2004 по 2006 годы были построены ещё три кривых блеска, но данные для них были отрывочны и носили недостоверный характер.

По данным исследований, проведенных инфракрасными телескопами WISE и IRAS, а также японским спутником Акари, размеры астероида находятся в промежутке между 27,04 и 32,74 км, а его альбедо соответственно — между 0,095 и 0,106.

См. также 
 Список астероидов (601—700)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 
 Photométrie des astéroïdes et effets de sélection Stéphane Fauvaud: rotation period of (666) Desdemona, slide #12
 Asteroid Lightcurve Database (LCDB), query form (info)
 Asteroids and comets rotation curves, CdR – Observatoire de Genève, Raoul Behrend

Астероиды диаметром от 2 до 40 км
Астероиды, названные в честь людей
Астероиды, открытые Августом Копффом